Kosciusko, Kosciuszko, Kosciuzsko eller Kościuszko kan syfta på:

 Kościuszko-upproret – upprorsförsök lett av Tadeusz Kościuszko i Polen-Litauen 1794

Personer
 Tadeusz Kościuszko (1746–1817), polsk och amerikansk frihetskämpe
 Nathalie Kosciusko-Morizet (född 1973), fransk politiker

Geografi

Antarktis 

 Mount Kosciusko, Antarktis,

Australien 

 Mount Kosciuszko, New South Wales
 Kosciuszko National Park

USA 

 Kosciusko, Mississippi, countyhuvudort, Attala County,

Se även
 Kosciusko County – ett administrativt område i delstaten Indiana

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar